Le farou est le nom d'un vent local de type catabatique qui souffle sur le lac d'Aiguebelette, dans le département de la Savoie.
  
 Le farou est un chien de berger du Languedoc.